Nagacevschi ist der Familienname folgender Personen:

 Silvia Nagacevschi, Geburtsname von Silvia Berger (Schriftstellerin) (* 1958), deutsche Schriftstellerin, Kirchenmalerin und Lehrerin
 Vitalie Nagacevschi (* 1965), moldauischer Jurist und Politiker